Мануш может означать:
 Мануш (синти) — цыганская этническая группа, родственная цыганам-рома.
 Лекса Мануш — советский цыганский поэт, лингвист и этнограф второй половины XX века.
 Мануш — армянское женское имя.
 Мануш, Григорий Иванович — Заслуженный художник Российской Федерации, гравер, оружейник и ювелир.
 Поэт Мануш — главный герой пьесы Николая Сличенко и А. Кравцова «Таборные игры».
 Джаз-мануш — европейское направление джаза